Кубик — зменшувальна форма від куб
 Кубик — розмовне позначення кубічного сантиметра, мілілітра
 Гральний кубик — те саме, що й гральна кісточка
 Кубик Рубіка — головоломка
 Кубик — персонаж казок М. М. Носова «Незнайко в Сонячному місті» і «Незнайко на Місяці»
 «Кубик» — радянський мультфільм, знятий у 1985 році
Кубики
 Кубики — знаки розрізнення середнього командного складу в Червоній армії до 1943 р., у вигляді квадратиків на петлицях
 Бульйонний кубик
 Кубики льоду
 Дитячі кубики — дитяча іграшка, набір дерев'яних брусків у формі куба з наклеєними на них картинками, літерами тощо
 Кубик КНУ — факультет комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Прізвище 

Ку́бик () — чеське і словацьке прізвище:
 Любош Кубик ( 1964) — чеський і чехословацький футболіст, тренер
 Франтішек Кубик ( 1989) — словацький футболіст, півзахисник грецького «Ерготеліса»

Див. також 
 Куб (значення)
 Кубікл
 Кубікула — кімната в давньоримському будинку
 Кубичек

Примітки